District de Mohács, un des 10 districts du comitat de Baranya en Hongrie ;
 Micro-région de Mohács, une micro-région statistique hongroise rassemblant plusieurs localités autour de Mohács ;
 Mohács, une localité hongroise ayant le rang de ville dans le comitat de Baranya ;
 .